

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Forlì è stato poi ripescato in Lega Pro 2016-2017 a completamento di organici.

Risultati

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Lo Scandicci e il Vivi Altotevere Sansepolcro sono stati poi ripescati in Serie D 2015-2016.

Risultati

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Fano è stato poi ripescato in Lega Pro 2015-2016 a completamento di organici.

Risultati

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Note

Voci correlate 
 Serie D 2015-2016
 Serie D 2015-2016 (gironi A-B-C)
 Serie D 2015-2016 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2015-2016

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015